Prairie City (Gran pradera) puede hacer referencia a las siguientes localidades estadounidenses:

 Prairie City, lugar designado por el censo de los Estados Unidos, en el condado de Perkins, Dakota del Sur.
 Prairie City, villa del condado de McDonough, Illinois.
 Prairie City, una ciudad del condado de Jasper, Iowa.
 Prairie City, una ciudad del condado de Grant, Oregón.
Municipio de Prairie City, en el condado de McDonough, Illinois.